Римма Алексеевна Пальцева (род. 10 октября 1948, Есенейсола, Медведевский район, Марийская АССР, СССР) — российская спортсменка (лёгкая атлетика, бег на сверхдлинные дистанции, суточный бег).

Чемпионка мира и Европы в командном зачёте. Дважды победитель и четырежды призёр чемпионата Европы по суточному бегу в личном зачёте. Член сборных команд России по лёгкой атлетике с 1993 по 2014 годы. Обладательница Кубка Европы (1994). Мастер спорта России международного класса, Заслуженный мастер спорта России (2003).

Биография 
Дочь колхозницы. В 1969 году окончила Йошкар-Олинский технологический техникум. С 1970 года работала рабочей бумажного комбината в Карелии. С 1975 по 2007 год работала на йошкар-олинском заводе «Новатор».

В 1987 году под руководством тренера Н. Кутузова начала заниматься бегом на сверхдлинные дистанции. С 1992 года участвовала в соревнованиях по суточному бегу. С 1993 года член сборной России по лёгкой атлетике.

В 1993 же году в составе сборной выступила на чемпионате Европы в Базеле (Швейцария) и заняла 6-е место. В 1994 году в составе сборной участвовала на кубке Европы в Одессе, где победила с результатом 212 км 800 метров и стала обладательницей кубка Европы. В 2000 году в кубке страны в Санкт-Петербурге заняла первое место с результатом 226 км 299 метров.

В 2005 году на чемпионате мира и Европы по суточному бегу в Австрии Римма Пальцева завоевала две золотые медали в командном зачёте в составе сборной России. В личном первенстве она была двенадцатой у женщин.

26 февраля 2006 года в Тайпее (Тайвань) прошёл чемпионат мира по суточному бегу (24 часа). Римма Пальцева пробежала 202 км 705 метров и заняла 10 место, 4 среди россиян.

На чемпионате России по суточному бегу, прошедшем 17—18 мая 2008 года на стадионе «Янтарь» в Москве в рамках XVII сверхмарафона «Сутки бегом», который проходил в рамках чемпионата России по лёгкой атлетике 2008 года, 59-летняя Римма Пальцева стала самой возрастной чемпионкой страны среди всех дисциплин лёгкой атлетики.

В 2008 году в Сеуле (Южная Корея) на чемпионате мира по суточному бегу Римма Пальцева установила мировой рекорд для своей возрастной группы.

13—14 мая 2010 года на чемпионате мира и Европы по суточному бегу во Франции Римма Пальцева пробежала 188 км 397 метров, заняв 34 место из 78 участниц.

В 2012 году на чемпионате мира и Европы по суточному бегу в Катовице (Польша) Римма Пальцева за 24 часа пробежала 191 км 893 метра, заняв 35-е место в абсолютном зачёте среди женщин, второе место среди россиянок и 124 место среди всех участников.

В 2013 году в Стеенбенгене (Голландия) состоялся чемпионат мира по суточному бегу, одновременно разыгрывались и медали первенства Европы. Римма Пальцева пробежала за сутки 191 км 508 м.

На  11—12 апреля 2015 года в Италии 66-летняя Римма Пальцева показала лучший результат в своей возрастной группе, пробежав за 24 часа 195 км 498 м, установив рекорд мира, превысивший предыдущий рекорд американской спортсменки на 27 километров. Римма Пальцева была среди первых трёх участниц сборной команды России. Её результат был зафиксирован в общекомандном зачёте, в котором женская сборная РФ заняла 6-е место среди команд из 28 стран.

Римма Алексеевна проживает в городе Йошкар-Оле, воспитывает внуков, участвует в общественной жизни, в том числе в мероприятиях, связанных с лёгкой атлетикой в Республике Марий Эл.

13 октября 2018 года в день рождения Римму Пальцеву чествовали в физкультурно-оздоровительном комплексе «Витязь». Поздравили Римму Алексеевну не только представители района, на встрече присутствовали гости из многих уголков республики и России.

Соревнования

1992—2000 годы

2002—2010 годы

С 2011 года

Личные рекорды 
Список личных рекордов (в скобках указан годичный международный/национальный рейтинг):

Награды 
 2006 — медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени — за заслуги в развитии физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Римма Пальцева  на statistik.d-u-v.org
 Римма Пальцева  на base.probeg.org

Бегуны на длинные дистанции России
Сверхмарафонцы России
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Чемпионы России по лёгкой атлетике
Спортсмены Марий Эл